Vulcano hace referencia a:

Lugares
 Isla Vulcano, 25 km al norte de Sicilia (Italia).
 Volcán Vulcano, en la isla anterior.

Ficción
 Vulcano (mitología), dios de la mitología romana.
 Vulcano (Star Trek), raza del universo ficticio de Star Trek.
 Vulcano (planeta ficticio), planeta de origen de la raza vulcana en el universo ficticio de Star Trek.
 Vulcano (planeta hipotético), planeta hipotético entre Mercurio y el Sol.

Además
 Vulcano (proyecto), proyecto de promoción del software libre.
 The Vulcanos, un conjunto musical argentino.

Barcos 
 Vulcano (A5335), buque de aprovisionamiento logístico de Italia.
 Clase Vulcano, clase de buques de aprovisionamiento logístico de Italia.